Gaudence est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Gaudence est un prénom masculin désuet. Il est la forme francisée du prénom latin Gaudentius.

Gaudence est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 

 Gaudence de Rimini (), évêque de Rimini ; fêté localement le 14 octobre.
 Gaudence d'Arezzo († 365), évêque, avec Culmace, diacre, André, laïc et 53 compagnons, martyrs à Arezzo en Toscane ; fêtés le 19 juin.
 Gaudence de Brescia (° vers 327 - † vers 410 ou 411), ou Gaudentius en latin, Gaudenzio en italien, évêque ; fêté localement le 25 octobre.
 Gaudence de Novare ( † 417), évêque de Novare (397-417) ; fêté localement le 22 janvier.
 Gaudence de Vérone († vers 465), évêque de Vérone et confesseur ; fêté localement le 12 février.
 Radzim Gaudenty († après 1018), premier archevêque de Gniezno.
 Saint Gaudence († ), évêque d'Arbo (Dalmatie).
 Saint Gaudence, évêque de Coire.

Autres personnalités portant ce prénom 

 Gaudentius Rossi (1817-1891), prêtre passionniste italien.

Références